Crusader ("crociato" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Crusader - L'informatore (Crusader) – film del 2004 diretto da Bryan Goeres

Militare
Crusader – carro armato incrociatore usato dall'esercito britannico nella seconda guerra mondiale
Operazione Crusader – operazione condotta dalle forze britanniche in Nord Africa nel novembre – dicembre 1941
Vought F-8 Crusader – un aereo imbarcato militare

Musica
Crusader – album di Chris de Burgh del 1979
Crusader – album dei Saxon del 1984

Televisione
Crusader – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1955 al 1956

Altro 
Crusader – serie di videogiochi